Ерт () — село в Горном улусе Якутии России. Административный центр и единственный населённый пункт Шологонского наслега.

География 
Село расположено в центральной части Якутии, на реке Хар-Балаган.

Расстояние до улусного центра — села Бердигестях — в 80 км к западу.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Шологонский наслег.

Население 

 Национальный состав
Большинство жителей якуты.

Инфраструктура 
Дом культуры, средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли.

МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально — личностному развитию детей «Ромашка»

Мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство.

Известные люди 

Прохоров, Николай Васильевич (1918—1957) ― участник Великой Отечественной войны, снайпер, уничтожил 77 солдат и офицеров противника.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Горного улуса